

Monuments 
Un arc de triomphe est un ouvrage d'art célébrant une victoire ou une série de victoires. Parmi les plus connus, on peut citer :
 l’arc de triomphe de l'Étoile, simplement appelé « Arc de Triomphe », situé à Paris, sur la place Charles-de-Gaulle (anciennement place de l'Étoile) ;
 il a donné son nom :
au Prix de l'Arc de Triomphe, une célèbre course hippique française pour galopeurs disputée chaque année à Longchamp,
à une série de timbre-poste ;
 l’arc de triomphe du Carrousel à côté du Louvre à Paris ;
 l’arc de triomphe de Barcelone ;
 l’arc de triomphe de Montpellier ;
 l’arc de triomphe de Moscou ;
 l’arc de triomphe de Bucarest ;
 l’arc de triomphe de Chișinău ;
 l’arc de triomphe de Kim Il-sung en Corée du Nord.

On dénomme aussi parfois par « arc de triomphe » la porte triomphale qui donne accès à un enclos paroissial en Bretagne.

Titres d'œuvre 
 Arc de Triomphe est un roman allemand d'Erich Maria Remarque (1946).
 Arc de Triomphe est un film américain de Lewis Milestone (1948), adapté du roman d'Erich Maria Remarque.
  est un téléfilm britannique de Waris Hussein (1984), adapté du même roman de Remarque.
 L'Arc de triomphe est une pièce de théâtre de Marcel Mithois (1973).

Autres 
L'Arc de Triomphe (cheval), étalon de saut d'obstacles Oldenbourg.

Arc de triomphe (timbre), timbre émis à la Libération.

Voir aussi
 Arc de Triomf, station du métro de Barcelone
 Catégories  –  –  –